Милтаун има више значења:
 Милтаун (Јужна Дакота)
 Милтаун (Њу Џерзи)
 Милтаун (Висконсин)
 Милтаун (Индијана)